

Personnalité
Dawe est un patronyme porté notamment par :

 Bruce Dawe (1930-2020), poète australien ;
 Carlton Dawe (1865-1935), poète, dramaturge et auteur australien de littérature populaire ;
 George Dawe (1781-1829), portraitiste  anglais ;
 Jason Dawe (1973-), joueur professionnel de hockey sur glace ;
 Jason Dawe (1967-), journaliste automobile britannique et un animateur de télévision ;
 Graham Dawe (1959-), joueur anglais de rugby à XV ;
 Tony Dawe (1940-), ingénieur du son anglais.

Toponyme
 Dawe, wereda de la région Afar en Éthiopie.

Homonymie de patronyme